Бе́тти Ха́йдлер (; ) — немецкая легкоатлетка, которая специализируется в метании молота. Участница 2 Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Бывшая рекордсменка мира в метании молота с результатом 79,42 м.

Достижения

Ссылки 
 
 Бетти Хайдлер показала второй результат в сезоне 2012 года

Метатели молота Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике